Timsbury ist der Name folgender Ortschaften:
 Timsbury (Hampshire), England
 Timsbury (Somerset), England